Celebrity (film), een Amerikaanse komische dramafilm uit 1998 geschreven en geregisseerd door Woody Allen
 Celebrity (tijdschrift), maandelijks verschijnend glamourblad
 beroemdheid, een persoon die in de maatschappij of bepaalde cultuur of gemeenschap algemeen herkend wordt